Division I i bandy 1939 var Sveriges högsta division i bandy för herrar säsongen 1939. Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade sexlagsgrupperna möttes i final. Norrgruppsvinnarna IK Huge från stadsdelen Bomhus i Gävle lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 5-2 mot södergruppsvinnarna Nässjö IF i finalmatchen på Strömvallen i Gävle den 5 mars 1939.

Upplägg
Precis som föregående säsong flyttades inga lag ned till Division II denna säsong, eftersom serien kommande säsong utökades till 24 lag. Precis som föregående säsong användes det system där samma lag spelade raka två säsonger i i Division I, där man turades om att vara hemmalag respektive bortalag.

Förlopp
Skytteligan vanns av Harald Jonsson, Nässjö IF med sex fullträffar..

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Svensk mästerskapsfinal
5 mars 1939: IK Huge–Nässjö IF 5-2 (Strömvallen, Gävle)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

1939 i Sverige
Bandysäsongen 1938/1939
1939